Willie Anderson peut désigner :
 Willie Anderson (1879-1910), un joueur de golf écossais ;
 Willie Anderson (1955-), un joueur de rugby irlandais ;
 Willie Anderson (1967-), un joueur de basket-ball américain ;
 Willie Anderson (1975-), un joueur américain de football américain.